Koll ist ein Familienname, der vor allem im Rheinland und in Schleswig-Holstein zu finden ist. In Österreich konzentriert sich der Name in der Region um Linz.

Namensträger:

 Alo Koll (1910–1984), deutscher Komponist und Orchesterleiter
 Claudia Koll (* 1965), italienische Schauspielerin
 Dominik Koll (* 1984), österreichischer Schwimmer
 Franz Koll (1936–1999), deutscher Schriftsteller, Sänger und Pädagoge
 Gerald Koll (* 1966), deutscher Kulturjournalist, Autor, Filmemacher
 Gerd Koll (1938–2013), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Koll (* 1951), österreichischer Bratschist
 Heinz Koll (* 1983), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Horst Peter Koll, deutscher Journalist
 Johannes Koll (* 1964), deutscher Historiker und Archivar
 Josef Koll (* 1955), österreichischer Biathlet
 Leo Koll (* 2003), österreichischer Basketballspieler
 Magda Koll (1879–1962), deutsche Grafikerin und Porträtzeichnerin
 Malachias Koll OCist (1783–1844), österreichischer Zisterziensermönch, Priester und Historiker
 Marion Koll-Krüsmann (* 1963), deutsche Psychologin und Psychotherapeutin
 Nathanaele Koll, österreichischer Musiker, besser bekannt als Nathan Trent (* 1992)
 Otto Koll (1851–1911), deutscher lutherischer Geodät
 Rainer Koll (* 1960), deutscher Kunstturner und Orthopäde
 Reinhard Koll (1945–2017), deutscher Lokalhistoriker
 Richard Koll (1897–1963), deutscher Offizier, Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Theo Koll (* 1958), deutscher Fernsehjournalist
 Werner Koll (1902–1968), deutscher Pharmakologe
 Willi Koll (1926–2005), deutscher Fußballspieler

Koll bezeichnet außerdem ein Adelsgeschlecht, siehe Koll (Adelsgeschlecht).
Ferner gibt es für Modelleisenbahner Koll’s Preiskatalog aus dem Joachim-Koll-Verlag. Der Klippenfelsen Kollskjer liegt vor der Küste des Mac-Robertson-Lands in Antarktika.

Siehe auch:
 Coll (Begriffsklärung)
 Kolle
 Koller
 Kol
 Köll
 Knoll
 Kroll